Dockpojken kan syfta på:

 Dockpojken (1993) – en svensk film från 1993
 Dockpojken (2008) – en svensk film från 2008